GIOP steht als Abkürzung für:
 General Inter-ORB Protocol
 Glukokortikoid-induzierte Osteoporose

Abkürzung